Бёдкер () — датская фамилия.

Известные носители:
 Бёдкер, Мадс (род. 1987) — датский хоккеист, брат Миккеля Бёдкера.
 Бёдкер, Миккель (род. 1989) — профессиональный датский хоккеист.
 Бёдкер, Сесиль (1927—2020) — датская детская писательница.